Casasnovas est un nom espagnol et catalan.

 David Casasnovas, né en 1979 à La Chaux-de-Fonds (Suisse), ancien footballeur espagnol ; 
 Francesc de Borja Moll i Casasnovas, 1903-1991, linguiste et philologue espagnol, spécialiste de la langue catalane ;
 Patrick Casasnovas, fondateur et président du groupe de presse français Éditions Larivière ;
 Thierry Casasnovas, né en 1974, vidéaste adepte de la naturopathie.

Le nom est également ou a été un nom de lieu en pays catalan et en Espagne.